Тычина, Анатолий Николаевич (1897—1986) — белорусский художник-график, родоначальник белорусской цветной линогравюры.
 Тычина, Павел Григорьевич (1891—1967) — украинский советский поэт, переводчик, публицист и государственный деятель.